Михаэль Гра́бнер (; , Филлах, Австрия) — австрийский хоккеист, крайний нападающий.

Игровая карьера

Клубная карьера 
Михаэль Грабнер был выбран в 1 раунде драфта НХЛ 2006 года под 14 номером командой «Ванкувер Кэнакс».

25 июня 2010 года «Ванкувер» обменял Грабнера, нападающего Стива Бернье и право выбора в первом раунде драфта 2010 года (Куинтон Хоуден) во «Флориду Пантерз» на защитников Кита Балларда и Фила Оресковича.

5 октября 2010 года «Флорида» выставила Грабнера на драфт отказов, откуда его забрал «Нью-Йорк Айлендерс». В 2011 году Михаэль Грабнер был включён в символическую сборную новичков НХЛ. 13 мая 2011 года Грабнер подписал пятилетний контракт с «Айлендерс» на пять миллионов долларов в год.

4 октября 2012 года на время локаута в НХЛ Грабнер перешёл в клуб Австрийской хоккейной лиги «Филлахер СВ», в котором он начинал свою профессиональную карьеру.

17 сентября 2015 года «Айлендерс» обменяли Грабнера в «Торонто Мейпл Лифс» на вратаря Кристофера Гибсона, защитников Тома Нильссона и Мэтта Финна и нападающих Тейлора Бека и Картера Верхаге.

Летом 2016 года как неограниченно свободный агент подписал 2-летний контракт на $ 3,3 млн с «Нью-Йорк Рейнджерс». В дедлайн сезона 2017/18 был обменян «Нью-Джерси Девилз» на права на Егора Рыкова и выбор во 2 раунде драфта 2018. Помог «Дьяволам» выйти в плей-офф впервые за 6 лет, но летом вновь вышел на рынок свободных агентов, заключив 3-летний контракт с «Аризоной Койотис» со среднегодовой зарплатой $ 3,35 млн.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Австрии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Филлах»
Игроки «Спокан Чифс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года